Hold Your Fire peut désigner :

 Hold Your Fire, douzième album musical du groupe Rush, sorti en 1987 ;
 Hold Your Fire, second album musical du groupe FireHouse, sorti en 1992.